Douglas Sulliman (né le  à Glace Bay, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 ||Metros de Glace Bay ||NSAHA ||35 ||44 ||53 ||97 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1976-1977 || Rangers de Kitchener || AHO ||65 ||30 ||41 ||71 ||123 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1977-1978 || Rangers de Kitchener || AHO ||68 ||50 ||39 ||89 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Rangers de Kitchener || AHO ||68 ||38 ||77 ||115 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 || Nighthawks de New Haven || LAH ||31 ||9 ||7 ||16 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Rangers de New York || LNH ||31 ||4 ||7 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 || Nighthawks de New Haven || LAH ||45 ||10 ||16 ||26 ||18 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1980-1981 || Rangers de New York || LNH ||32 ||4 ||1 ||5 ||32 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|1981-1982 || Whalers de Hartford || LNH ||77 ||29 ||40 ||69 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Whalers de Hartford || LNH ||77 ||22 ||19 ||41 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1983-1984 || Whalers de Hartford || LNH ||67 ||6 ||13 ||19 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Devils du New Jersey || LNH ||57 ||22 ||16 ||38 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1985-1986 || Devils du New Jersey || LNH ||73 ||21 ||22 ||43 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Devils du New Jersey || LNH ||78 ||27 ||26 ||53 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 || Devils du New Jersey || LNH ||59 ||16 ||14 ||30 ||25 ||9 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|1988-1989 || Flyers de Philadelphie || LNH ||52 ||6 ||6 ||12 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1989-1990 || Flyers de Philadelphie || LNH ||28 ||3 ||4 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|631 ||160 ||168 ||328 ||178 ||16 ||1 ||3 ||4 ||2

Notes et références 

Naissance en août 1959
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Rangers de Kitchener
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans le comté de Cap-Breton